Top FM — rede de rádio com sede em São Paulo, SP
 Top FM Brasília — estação de rádio da cidade de Brasília, DF
 Top FM (Teresina) — estação de rádio da cidade de Teresina, PI
 Top FM (União da Vitória) — estação de rádio da cidade de União da Vitória, PR
 91 FM — estação de rádio da cidade de Fortaleza, CE, que já foi chamada de Top FM

Ver também 
 

Desambiguação
Top FM